Dodsonbulbyl (Pycnonotus dodsoni) är en fågel i familjen bulbyler inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Dodsonbulbylen förekommer i Östafrika. Den betraktas ofta som en underart till trädgårdsbulbyl (P. barbatus).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Fågeln har fått sitt svenska och vetenskapliga namn efter Edward Dodson (1872-1949), en brittisk samlare och upptäcktsresande verksam i taxidermi vid British Museum of Natural History.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Bulbyler
Fåglar i etiopiska regionen